Милосердов Валерій Володимирович (1951—2015) — радянський баскетболіст, заслужений майстер спорту СРСР.
 Мілосердов Валерій Володимирович (* 1961) — український документальний фотограф, фоторедактор, учитель, заслужений журналіст України.
 Милосердов Володимир Іванович (1926—2000) — російський актор театру, народний артист РРФСР.
 Милосердов Володимир Олександрович (1980—2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.